Estação Penha (Rio de Janeiro) — estação de trem no Rio de Janeiro
Estação Penha (São Paulo) — estação de metrô de São Paulo
Estação Penha Circular — estação de trem no Rio de Janeiro

Penha